Trebons (Alta Garona)  Trébons-sur-la-Grasse , municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Trebons (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Trebòns de Luishon  o Trébons-de-Luchon , municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)